Alfred Gercke (1860–1922)  – filologo classico tedesco
 Charlotte Gercke, in arte Susan Oliver (1932–1990) – attrice statunitense
 Hubert Gercke (1881–1942)  – generale tedesco
 Lena Gercke (1988)  – modella e conduttrice televisiva tedesca